Поварницына:
 Поварницына — женская форма фамилии Поварни́цын.
 Поварницына — деревня Вершининской волости Пудожского уезда |Олонецкой губернии.

Примечания